Кукушата (повесть)
 Кукушата (Секретные материалы)